

События 
 С конца июня по середину октября неудачная осада Пскова шведами.
 Женитьба Людовика XIII на Анне Австрийской (1601—1666).
 Закон чешского сейма о защите чешского языка.
 Образование Киевского братства при православной церкви.
 Запорожские казаки совершили поход на Стамбул, сожгли гавани в его окрестностях, разбили преследовавший их флот.
 Восстание в Закавказье. Подавлено иранской армией во главе с Аббасом.
 Английское посольство Томаса Роэ направлено ко двору Великих Моголов.

Наука и искусство 
 в Мадриде вышло первое издание второй части «Дон Кихота» Мигеля де Сервантеса.
 Галилео Галилей совершил поездку в Рим для защиты теории Коперника, но получил резкий отпор католической церкви, издавшей декрет о том, что доктрина Коперника является «ложной и абсурдной».
 Иоганн Кеплер в трактате «Новая стереометрия винных бочек» изложил идеи интегрального исчисления

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1615 году
 18 октября — Керубино Альберти, итальянский гравёр и живописец (р. ).

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1615 году

См. также

Примечания